Eshta'ol è un Moshav nella zona centrale di Israele. Situato nel nord di Bet Shemesh, nel 2006 aveva una popolazione di 876 abitanti. 

Il Moshav è stato istituito nel 1949. I fondatori erano ebrei immigrati da Yemen, si stabilirono in questo luogo non appena finita la Guerra d'indipendenza israeliana.

Moshav